Пи́ннинг (от  — закрепление, зацепление, пришпиливание) — многозначный термин:
 пиннинг — закрепление вихрей Абрикосова на неоднородностях сверхпроводящего материала;
 пиннинг — закрепление волны зарядовой плотности на дефектах;
 пиннинг — обменное подмагничивание, причина обменного смещения;
 пиннинг — закрепление линии раздела трёх фаз при контактном смачивании на неоднородностях поверхности.